Achille Salerni – avvocato e politico italiano
Giovanni Battista Salerni – cardinale italiano
María Emilia Salerni – tennista argentina